Суперкубок Іспанії з футболу 2013 — 28-й розіграш турніру. Матчі відбулись 22 і 28 серпня 2013 року між чемпіоном Іспанії Барселоною та володарем кубка Іспанії клубом Атлетіко (Мадрид).

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2013
Іспанія
2013 в іспанському спорті